Чурилково — название населённых пунктов в России:

 Чурилково — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Чурилково — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Чурилково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Чурилково — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Чурилково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.